Маргань () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1277 году.

В селе есть протестантский костел с 1811—1821 года.

Население 
В селе проживает 985 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 89,82%
 цыгане — 9,85%
 русины — 0,11%
 чехи — 0,11%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 79,54%,
 протестанты — 16,81%,
 греко-католики — 3,21%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 0,44%

Примечания 

Населённые пункты Словакии